New Albany Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 New Albany Township (Indiana)
 New Albany Township (Iowa)